Enrique IV puede referirse a:

Soberanos y nobles europeos 
(colocados por orden cronológico)
 Enrique IV de Baviera, emperador (*972 – †1024), más conocido como Enrique II del Sacro Imperio Romano Germánico (durante 1002–1024);
 Enrique IV del Sacro Imperio Romano Germánico (*1050 – †1106), rey germánico (durante 1056–1084), emperador (durante 1056–1106);
 Enrique IV de Carintia (*¿¿?? – †¿¿??), duque de Carintia (durante 1122–1124);
 Enrique IV de Breslavia (*1257 – †1290), duque de Breslavia (durante 1270–1290) y duque de Cracovia (durante 1288–1290);
 Enrique IV el Fiel (*1309 – †1342) o Enrique IV de Żagań;
 Enrique IV de Castilla, rey (*1425 – †1474), o Enrique IV de Trastámara;
 Enrique IV de Francia (*1553 – †1610), rey de Navarra (1572-1610) y rey de Francia (1589–1610);
 Enrique IV de Inglaterra (*1367 – †1413), rey de Inglaterra (durante 1399–1413);
 Enrique de Artois (*1820 – †1883), conde de Chambord y pretendiente legitimista al trono de Francia (como Enrique V), que incluía el título simbólico de rey de Navarra (pretendiente como Enrique IV);

Arte

Literatura 
 Enrique IV, parte 1, obra de teatro (c. 1597) del dramaturgo inglés William Shakespeare;
 Enrique IV, parte 2 (c. 1596–1599), continuación de la obra anterior, del mismo autor;
 Enrique IV (Pirandello), obra de teatro (1922) del dramaturgo italiano Luigi Pirandello;
 Enrique IV (Bayrou), biografía del rey Enrique IV de Francia por François Bayrou;

Arquitectura 
 Lycée Henri-IV, en París (Francia);

Cine 
 Enrique IV (1943) (1946), película basada en la obra de teatro homónima de Shakespeare — dirección de Giorgio Pastina;
 Enrique IV (1946) (1946), película basada en la obra de teatro homónima de Shakespeare — debut como director cinematográfico de Laurence Olivier;
 Enrique IV (1984) (1984), película basada en la obra de teatro homónima de Pirandello — dirección de Marco Bellocchio.